Urceolipora är ett släkte av mossdjur. Urceolipora ingår i familjen Urceoliporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Urceolipora